Ein Herz-Jesu-Krankenhaus existiert in folgenden Städten:

 Fulda, siehe Herz-Jesu-Krankenhaus Fulda
 Lindlar, siehe Herz-Jesu-Krankenhaus Lindlar
 Münster (Westfalen), siehe Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup
 Trier, siehe Herz-Jesu-Krankenhaus Trier
 Wien, siehe Herz-Jesu-Krankenhaus Wien